Pandion:

 Pandion — программа для мгновенного обмена сообщениями в Интернете по протоколу Jabber.
 Pandion —  род хищных птиц семейства скопиных.